

Geografia

Austria

Comuni 
 Gerersdorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Gerersdorf-Sulz – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)

Frazioni 
 Gerersdorf – frazione di Pöggstall, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Gerersdorf – frazione di Sieghartskirchen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Gerersdorf bei Güssing – frazione di Gerersdorf-Sulz, comune nel distretto di Güssing (Burgenland)

Germania 
 Gerersdorf – frazione di Burgoberbach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)